El apellido italiano Rosati corresponde a varias personalidades:

Antonio Rosati (1983), futbolista italiano.
Diego Rosati (1978), deportista argentino.
Giulio Rosati (1858–1917), pintor académico italiano.
James Rosati (1911–1988), escultor abstracto estadounidense.
Marcello Rosati (1983), futbolista de la Ciudad del Vaticano.
Rosato Rosati (1559–1622), arquitecto del barroco italiano.
Sandro Rosati (1958), deportista italiano. 
Weronika Rosati (1984), actriz polaca.